

Persone

De Pretis
Agostino Depretis – politico italiano
Daria de Pretis – giurista e docente italiana
Mauro de Pretis – vescovo cattolico italiano

Cognomi composti
Giovanni Battista Bussi de Pretis – cardinale italiano
Sisino de Pretis Cagnodo – politico austriaco